Nabou peut désigner :

Toponymie 
Nabou-Nouni, une commune rurale située dans le département de Fara au Burkina Faso
Nabou-Peulh, une commune rurale située dans le département de Fara au Burkina Faso

Patronyme 
Sikeli Nabou, un joueur de rugby à XV fidjien